Parkstraße 5 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Parkstraße 5 (Köln)
 Parkstraße 5 (Thundorf in Unterfranken), Landkreis Bad Kissingen, Bayern